Мстители — те, кто мстят.

Комиксы 
 Мстители () — команда супергероев из комиксов, выпускаемых издательством Marvel.

Телесериалы 
 Мстители — шпионский сериал про суперагента Джона Стида (Великобритания, 1961).

Фильмы 
 Мстители — США / Мексика, 1972.
 Мстители — шпионский фильм по мотивам одноимённого сериала (США, 1998).
 Мстители: Игра для двоих — Франция / Великобритания, 1998.
 Мстители — спортивная комедия (США, 2007).
 Мстители — супергеройский боевик по комиксам Marvel (США, 2012).
 Мстители: Эра Альтрона — продолжение «Мстителей» Marvel (США, 2015).
 Мстители: Война бесконечности — продолжение «Мстителей» Marvel (США, 2018).
 Мстители: Финал — продолжение «Мстителей» Marvel (США, 2019).

Мультсериалы 
 Мстители — Франция, 1999.
 Мстители. Величайшие герои Земли — по комиксам Marvel (США, 2010).
 Мстители, общий сбор! — по комиксам Marvel (США, 2013).

См. также 
 
 Неуловимые мстители